Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan De Beer e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Leander Paes 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Jared Palmer (primo turno)
 Patrick Rafter /  Sandon Stolle (primo turno)

 Kent Kinnear /  Kenny Thorne (quarti di finale)
 Richard Schmidt /  Tobias Svantesson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cincinnati Challenger 1993